Capistrano se poate referi la:
Capistrano (Brazilia)
Capistrano (Italia)
Ioan de Capistrano